Сільвія Фаріна і Андреа Темашварі були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Жанетта Гусарова і Наталія Медведєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Ленка Ценкова і Kateřina Šišková з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Вілтруд Пробст /  Елена Пампулова (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (півфінал)
 Радка Бобкова /  Ева Меліхарова (півфінал)
 Кетеліна Крістя /  Флора Перфетті (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Meta Styrian Open Doubles Draw 

WTA Austrian Open
Тур WTA 1996